

Nom propre

Toponyme 

 Dax, ville française des Landes ;
 Saint-Paul-lès-Dax, commune française des Landes.

Personnalités

Patronyme 

 Adrien Dax (1913-1979), peintre français ;
 Danielle Dax (Danielle Gardner) (1958-), musicienne expérimentale et productrice ;
 Gustave Dax (1815-1893), fils de Marc Dax, qui s'attacha à faire connaître les travaux de son père devant la communauté scientifique ;
 Jean Dax (14?-1495), seigneur de Leuc, de La Serpent et d'Axat appartenant à la famille Dax ;
 Marc Dax (1771-1837), médecin français, le premier (avant Broca) à avoir localisé le langage dans l'hémisphère gauche du cerveau ;
 Paul Dax (1503-1561), peintre et cartographe tyrolien ;
 Pierre Dax (19?-20?), dramaturge et acteur français du .

Pseudonyme 

 Jean Dax (1879-1962), de son vrai nom Gontran Théodore Louis Henri Willar, acteur français ;
 Micheline Dax (1924-2014), actrice française ;
 Michèle Dax (1918-2011), chanteuse interprète française.

Prénom

Personnages fictifs 
 Curzon Dax, personnage de Star Trek
 , personnage de l'univers de fiction de Star Trek
 Ezri Dax, personnage de l'univers de fiction de Star Trek
 Jadzia Dax, personnage de l'univers de fiction de Star Trek

Moto 
 Dax, marque française de motocyclettes
 Dax, modèle de petite motocyclette Honda

Sigle 
 DAX peut désigner :
  Deutscher AktienindeX, l'indice le plus important de la bourse allemande.
 Data Analysis Expression, un langage de requêtes informatique

Autre 
 Dax, en typographie, police de caractère

Voir aussi 

 DACS (Direction des Affaires civiles et du Sceau), une des directions du Ministère de la Justice français
 Dax Riders, groupe de musique français créé en 1994 par Oliver Ruel et Cédric Azencoth

Patronyme français
Prénom masculin